Безіменна — річка в Україні, у Овруцькому районі Житомирської області. Права притока Словечної (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 11 км. Площа басейну 28,5 км².

Розташування 
Бере початок у Мацьках. Тече переважно на північний схід і біля Возничів впадає у річку Словечну, праву притоку Прип'яті.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Овруцький  район
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви